Киунга — топоним:
 Киунга — город на западе Папуа — Новой Гвинеи.
 Киунга — населённый пункт в Кении.
 Киунга — национальный морской заповедник и биосферный резерват в Кении.